Auzoux ist der Familienname folgender Personen:
 Louis Auzoux (1797–1880), französischer Modelleur
 Yann Auzoux (* 1972), kamerunischer Tennisspieler

Siehe auch:
 Auzou